Love and Hate – film del 1916 diretto da James Vincent
Love and Hate – cortometraggio del 1924 diretto da Thomas Bentley